Courtenay puede referirse a:

 Courtenay, comuna francesa situada en Isère.
 Courtenay, comuna francesa situada en Loiret.
 Courtenay, ciudad estadounidense situada en Dakota del Norte.